Shen kan som auktorsförkortning betyda:

 Shen Kuo
 Bao An Shen
 Fa-Rong Shen
 Huei-Ping Shen
 Lin Shen
 Shih-Chieh Shen
 Zuo-Rui Shen
 You-hui Shen

Robotskapade auktorsförkortningar